Ett flertal svenska kungligheter är kända under namnet Emund av Sverige:
 Emund (I), fornsvensk kung (900-talet) farbror till Emund (II)
 Emund (II), fornsvensk kung (900-talet) 
 Emund (III), svensk kung (1050-talet), kallad bland annat Emund den gamle
 Emund, svensk prins (den unge), son till kung Erik Segersäll